Tisza József (1914–1980) miniszter, kommunista politikus, 1952–1954 között begyűjtési miniszter
 Tisza József (1918–1938) joghallgató, Tisza István miniszterelnök unokája
 Tisza József zenész, az East együttes énekese